Villa Camozzi a Grandola ed Uniti
Villa Camozzi a Ranica